Santi Aldama puede hacer referencia a:
 Santiago Aldama Alesón (n. 1968), exjugador de baloncesto español, padre del siguiente.
 Santiago Aldama Toledo (n. 2001), jugador de baloncesto español.